Пантело́ () — посёлок в Мексике, штат Чьяпас, входит в состав одноимённого муниципалитета и является его административным центром. Численность населения, по данным переписи 2020 года, составила .

Общие сведения 
Название Pantelhó с языка цоциль можно перевести как — мост через воду.

Поселение было основано в доиспанский период. В период евангелизации получило название Санта-Катарина-де-Пантело.

Местные жители участвовали в восстании коренных народов 1712 года.

13 февраля 1934 года губернатор Викторио Грахалес оставляет в названии только Пантело.

Примечания

Ссылки 
 

Города Чьяпаса